Великжанин — фамилия; имеет женскую форму Великжанина.
 Великжанин, Виктор Леонидович (1933—2012) — заслуженный работник культуры РФ, фотожурналист ИТАР-ТАСС.
 Великжанин, Павел Александрович (род. 1985) — русский поэт, юрист.